Щиток — это ботанический термин, обозначающий простое соцветие с цветками, растущими таким образом, что самые внешние цветоножки располагаются на более длинных цветоножках, чем внутренние, в результате чего все цветки поднимаются на один уровень.

Щиток имеет плоскую вершину, внешне напоминающую зонтик, и может иметь ветвящуюся структуру, похожую на метёлку. Цветки в щитковидном строении могут располагаться как параллельно, так и очередно, формировать либо выпуклую, либо плоскую форму. Многие виды Maloideae, такие как боярышник и рябина, производят свои цветы в щитках. Клён остролистный и йерба мате также являются примерами щитков.

Щиток соответствует латинскому термину , который происходит от древнегреческого слова .

Сложный щиток — соцветие, главная ось которого представляет собой щиток, а боковые — корзинки или щитки, например у рябины и калины.

Примечания

Литература

Ссылки 

Соцветия